Freya puede referirse a:
 Freyja, o Freya: diosa nórdica de la fertilidad, del amor, magia, sexualidad, vegetación y curación.
Freya (nombre): nombre femenino de origen nórdico
Freya: personaje del videojuego God of War 4.
 Freja, un satélite artificial sueco lanzado en 1992. 
 (76) Freia: un asteroide.
 Freya: personaje del videojuego Final fantasy IX.
 Freia: personaje de la tetralogía El anillo del nibelungo de Richard Wagner, diosa del amor y la familia, esposa de Wotan.
 Freya: personaje del anime Chobits (Dark Chii).
 Freya: personaje del anime Matantei Loki Ragnarok.
 Freya: personaje del anime Shijou Saikyou no Deshi Kenichi (Kenichi, el discípulo más fuerte de la historia).

 Freya: Sencillo del grupo de rock The Sword.
 Canción que da nombre al mencionado sencillo.